Le nom James Craig est porté par les personnes suivantes :
 James Craig (1744-1795), un architecte écossais ;
 James Craig (1748-1812), un gouverneur du Haut- et du Bas-Canada ;
 James Craig (1912-1985), un acteur américain ;
 James Craig, premier Premier ministre d'Irlande du Nord (1921-1940) ;
 James Craig (1906-1974), pair héréditaire britannique qui siège à la Chambre des lords ;
 James Craig (1957-), joueur américain de hockey sur glace.

Autres 
 James Craig, un trois-mâts barque australien.

Voir aussi